Výrava bezeichnet geografische Objekte:

 Gemeinde Výrava im Okres Medzilaborce in der Slowakei, siehe Výrava (Slowakei)
 Gemeinde Výrava im Okres Hradec Králové in Tschechien, siehe Výrava (Tschechien)

 Výrava, linker Nebenfluss des Laborec in der Ostslowakei